Cette page contient les pages d'homonymie de St. Albans, St Albans, Saint Albans et St. Alban's.

États-Unis 

 St. Albans, une ville, dans l'état du Maine ;
 St. Albans, un quartier de la ville de New York, situé au cœur de l'arrondissement de Queens.

 Saint Albans, une ville, dans l'état du Virginie-Occidentale ;
 Saint Albans, une ville, dans l'état du Vermont ;
 Saint Albans, une municipalité, dans l'état du Viermont.

Angleterre 

 St Albans, une localité anglaise du Hertfordshire, dans le district de la Cité de St Albans ;
 Première bataille de St Albans ;
 Seconde bataille de St Albans ;
 Duc de St Albans.

Canada 

 St. Alban's, une municipalité canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Fiction 

 St. Albans, une planète de la franchise , tirant son nom de la ville anglaise.